Pinetop ist der Künstler- oder Spitzname folgender Personen:
 Clarence ‚Pinetop‘ Smith (1904–1929), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Pinetop Perkins (1913–2011), US-amerikanischer Blues-Musiker

Siehe auch: 
 Pinetop-Lakeside, Arizona, Vereinigte Staaten
 Pinetops, North Carolina, Vereinigte Staaten